Mírnoie (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Mírnoie (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia